Цецорська битва 1595
 Цецорська битва 1620